A Premiere Ligapokal 2006-ot az előző bajnokság 2. helyezett csapata, a Werder Bremen nyerte meg. Mivel a 2005-06-os szezonban a Bayern München nyerte meg mind a bajnokságot, mind a kupát, így a szabályok értelmében a bajnokság 6. helyezett csapata (a Hertha BSC) csatlakozott a hat tagú mezőnyhöz.

Részt vevő csapatok 
 FC Bayern München (Bundesliga bajnok és DFB-Pokal győztes)
 SV Werder Bremen (Bundesliga ezüstérmes)
 Hamburger SV (Bundesliga bronzérmes)
 FC Schalke 04 (Bundesliga 4. helyezett)
 Bayer 04 Leverkusen (Bundesliga 5. helyezett)
 Hertha BSC Berlin (Bundesliga 6. helyezett)

Helyszínek 
 LTU Arena, Düsseldorf
 Weserstadion, Bréma
 Allianz Arena, München
 Zentralstadion, Lipcse

Eredmények

Selejtezők

Elődöntők

Döntő

Gólszerzők 
2 gólos:
  Klasnić (Werder Bremen)

1 gólos:
  Bordon (Schalke 04)
  Frings (Werder Bremen)
  Kompany (Hamburger SV)
  Sanogo (Hamburger SV)
  Zidan (Werder Bremen)

öngól:
  Rodríguez (Schalke 04)

Lásd még 
 Fußball-Bundesliga 2006-07
 DFB-Pokal 2006-07

További információk 
 Premiere Ligapokal 2006

Nemzeti labdarúgókupák
Nemet
Németország labdarúgása